Peter van Dam (auteur) (1948), Nederlands publicist en architectuurhistoricus
Peter van Dam (dj) (1952), Vlaams radio-dj